Келеберда — название населённых пунктов на Украине:

 Келеберда — село в Кременчугском районе Полтавской области.
 Келеберда — село в Каневском районе Черкасской области.
 Келеберда, Афанасий Дмитриевич (1888—1920) — военный деятель времён УНР, атаман Веремеевской казацкой сотни.